Кфар-Адумим () — поселение и общинное поселение на севере Иудейской пустыни на южном берегу Вади Кельт, севернее дороги Иерусалим-Мертвое море.
Построен организацией Амана в 1979 году. На сегодняшний день в Кфар-Адумим проживают 330 семей.

В Кфар-Адумим проживают светские и религиозные семьи.

Кфар-Адумим входит в число поселений, чьи жители в 1995 году тайно построили дорогу, соединяющую их.

Население 

На 2017 год население Кфар-Адумим составило 4381 человек (включая близлежащие поселения Алон и Нофей-Прат).

Примечания 

Региональный совет Мате-Биньямин